Die Communauté de communes du Pays d’Héricourt ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Haute-Saône und Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 14. November 2000 gegründet und umfasst aktuell 23 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Héricourt. Eine Besonderheit ist die Département-übergreifende Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Héricourt und Tavey in die Commune nouvelle Héricourt auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 23 und der Verwaltungssitz ging an die Commune nouvelle über.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays dHericourt
Pays dHericourt
Gegründet 2000